Собор святителей Новгородских, почивающих на Мартириевой паперти в соборе святой Софии — праздник Русской православной церкви в честь новгородских архиереев, погребённых в храме Святой Софии. Празднование совершается (по юлианскому календарю):
 10 февраля вместе с памятью благоверной княгини Анны Новгородской;
 4 октября вместе с памятью благоверного князя Владимира Ярославича;
 в 3-ю Неделю (воскресение) по Пятидесятнице с Собором Новгородских святых.

История 
Новгородских архиереев традиционно погребали на Мартириевой («Златой») паперти Новгородского Софийского собора. По преданию, 4 октября 1439 года архиепископу Евфимию явился святитель Иоанн и повелел ему установить в день памяти святителя Иерофея Афинского (4 октября) сугубую панихиду по погребённым в Софийском соборе князьям, архиепископам Новгородским и всем православным христианам. Позднее день панихиды стал днём соборной памяти новгородских архиереев. Празднование было установлено в период между Московским собором 1549 года и учреждением Синода.

Список святых 

В Собор Новгородских святителей входят:
 Святитель Иоаким Корсунянин, первый епископ Новгородский (992—1030)
 Святитель Лука Жидята, епископ Новгородский (1030; 1035?-1060, † 15 октября 1060)
 Святитель Герман, епископ Новгородский (1078—1096)
 Святитель Аркадий, епископ Новгородский (1157—1162; память 18 сентября)
 Святитель Григорий, архиепископ Новгородский (1187—1193; † 24 мая 1193)
 Святитель Мартирий, архиепископ Новгородский (1193—1199; † 24 августа 1199)
 Святитель Антоний, архиепископ Новгородский (1212—1220; 1226—1228; † 8 октября 1231)
 Святитель Василий Калика, архиепископ Новгородский (1331—1352; † 3 июля 1352)
 Святитель Симеон, архиепископ Новгородский (1416—1421; † 15 июня 1421)
 Святитель Геннадий, архиепископ Новгородский (1484—1504; память 4 декабря)
 Святитель Пимен, архиепископ Новгородский (1553—1571)
 Святитель Аффоний, митрополит Новгородский (1635—1648; † 6 апреля 1653)
Мощи этих святителей были погребены или перенесены в Новгородский Софийский собор (кроме святителя Германа, святителя Геннадия и святителя Пимена, почему в некоторых источниках и не названы их имена в числе Собора).

Ссылки 
 Монахиня Таисия. Собор святителей Новгородских, почивающих на Мартириевои (златой) паперти в соборе святой Софии // Русские святые. — СПб.: Азбука-классика, 2001
 Собор Новгородских святителей. Открытая православная энциклопедия «Древо»

Русские православные святые
Н